Le patronyme Verbist a la même signification que .

Patronyme 
 Alfons Verbist (1888-1974), homme politique belge ;
 Bram Verbist (1983), footballeur belge ;
 Jos Verbist (1952- ), acteur belge ;
 Karel Verbist (1883-1909), coureur cycliste belge ;
 Théophile Verbist (1823-1868), prêtre belge, missionnaire et fondateur de la Congrégation du Cœur Immaculé de Marie ;
 Urbain Verbist (1778-1852), bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode ;
 Johan Verbist (1966-), arbitre belge de football.

Toponyme 
 La rue Verbist à Bruxelles (d'après Urbain Verbist)

Voir aussi
 

Homonymie de patronyme